Тинбридж () — неметрополитенский район () графства Девон, Англия. Районный совет находится в Ньютон Эбботе.
Города входящие в Тинбриджский район помимо Ньютон Эббота: Ашбертон(англ.), Долиш(англ.), Тинмут, деревня Вайдкомб-Мур.

Район был сформирован 1 апреля 1974 г. согласно Закону о местном управлении 1972 г.(англ.) слиянием городских округов Ашбертона, Бакфастли(англ.), Долиша, Ньютон Эббота и Тинмута с сельскими округами Ньютон Эббота и частично Сент-Томаса(англ.).

Примечания

Районы Англии
Девон